Agati-Tronci – ditta di organari toscani
 Filippo Tronci – organaro italiano
  Tronci – località nel comune di Altopascio